En la mitología griega Ifis (en idioma griego Ιφις: Iphis) es el nombre de varios personajes diferentes:

 Ifis, una joven cretense hija de Ligdo y Teletusa.
 Ifis, hijo de Aléctor, rey de Argos.
 Ifis, un joven humilde de Chipre que se enamoró de la princesa Anaxáreta hija de Teucro. 
 Ifis, uno de los Argonautas, hijo de Esteneleo y hermano de Euristeo.
 Ifis, una de las hijas de Tespio y Megamedes.
 Ifis, un guerrero tebano, uno de los defensores contra Los siete contra Tebas. Fue muerto por Acamas.
 Ifis, hija de Peneo y madre de Salmoneo, tenido con Eolo, el hijo de Helén